Crispim ist der Familienname folgender Personen:

 Luiz Augusto da Franca Crispim (1945–2008), brasilianischer Jurist und Journalist